Karaahmetli ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Karaahmetli (Bahşılı), eine Gemeinde im Landkreis Bahşılı der Provinz Kırıkkale

 Karaahmetli (Erdemli), ein Dorf im Landkreis Erdemli der Provinz Mersin
 Karaahmetli (Eşme), ein Dorf im Landkreis Eşme der Provinz Uşak
 Karaahmetli (Karamürsel), ein Dorf im Landkreis Karamürsel der Provinz Kocaeli
 Karaahmetli (Manisa), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Manisa
 Karaahmetli (Tirebolu), ein Dorf im Landkreis Tirebolu der Provinz Giresun